Desa Pucung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pucung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,29, long 110,57), 
 Desa Pucung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,97, long 110,80), 
 Desa Pucung (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Pucung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,94, long 111,25), 
 Desa Pucung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Pucung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,63), 
 Desa Pucung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar